Козя брада може да се отнася за:
 брадата на коза
 Rumex acetosella, вид лапад
 Tragopogon pratensis, растение от семейство Сложноцветни
 Ramaria formosa, вид гъба